Озёрное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Озёрное сельское поселение — входит в Еравнинский район Бурятии
 Озёрное сельское поселение — в составе муниципального района Печора республики Коми
 Озёрное сельское поселение — в составе Аткарского района Саратовской области
 Озёрное сельское поселение — в составе Шумячского района Смоленской области
 Озёрное сельское поселение — входит в Красноармейский район Челябинской области